NGC 2384 (другие обозначения — OCL 618, ESO 559-SC9) — рассеянное скопление в созвездии Большого Пса. Открыто Джоном Гершелем в 1836 году.

Возможно, скопление образует пару с NGC 2383. Возраст NGC 2384 составялет около 8 миллионов лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2384
Большой Пёс (созвездие)
Рассеянные скопления